Mäuerle ist der Name folgender Objekte:

 ein anderer Name für die Burg Laupheim
 ein Berg im Wasgau bei Bundenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, siehe Mäuerle (Wasgau)